Milići je lahko:
 Milići, naselje in občina v Bosni in Hercegovini
 Milići, Banovići (Bosna in Hercegovina)
 Milići, Sjenica (Srbija)